Фернанда Эрменежильду (; родилась 13 октября 1988 года) — бразильская теннисистка; победительница 11 турниров ITF (три — в одиночном разряде).

Общая информация 
Фернанда начала играть в теннис в пять лет. Любимые покрытия — грунт и хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (6)

Победы (3)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (24)

Победы (8)

Поражения (16)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1988 году
Родившиеся 13 октября
Теннисисты Бразилии